El Empalme es el nombre de varias localidades:

 El Empalme, enclave del municipio de Isla Cristina, en España;
 El Empalme, localidad de Panamá;
 El Empalme, cantón del Ecuador.